Den här artikeln är en lista över Schweiz kantoner ordnade efter folkmängd.

Se även
Lista över Schweiz kantoner efter yta

Kantoner efter folkmängd